Белоозерск — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Белоозёрск — город в Берёзовском районе Брестской области.
 Белоозёрск — станция Белорусской железной дороги.

Россия 
 Белоозёрск — село в Джидинском районе Бурятии.

См. также 
 Белозерск